Карл Йо́эль () — немецкие еврейские фамилия и имя. Известные носители:
 Йоэль, Карл (1864—1934) — немецкий еврейский философ. 
 Йоэль, Карл (1889—1982) — немецкий еврейский текстильный торговец и фабрикант, дедушка американского музыканта Билли Джоэла.